Художник  — творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва.

 Художник (повість) — повість Тараса Шевченка російською мовою.

 Художник (журнал)  — відоме періодичне видання, що почали друкувати з 1958 року в СРСР. Видання виходить в світ і досі, значно скоротивши наклад через фінансову кризу і зниження зацікавленості в виданні у значно збіднілих верств населення в роки дикого капіталізму.